Eerste klasse (1976/1977) była 74. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii